La denominación Plaza de la Encarnación puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Plaza de la Encarnación en la ciudad de Bilbao (Vizcaya);

 Plaza de la Encarnación en la ciudad de Granada;

 Plaza de la Encarnación en la ciudad de Madrid;

 Plaza de la Encarnación en la ciudad de Sevilla.